Sabini ist:

 ein italisches Volk, siehe Sabiner

Familienname folgender Personen:

 John Sabini (Arabist) (* 1921), US-amerikanischer Arabist
 John Sabini (Psychologe) (1947–2005), US-amerikanischer Psychologe
 Sebastián Sabini (* 1981), uruguayischer Politiker